Пятый розыгрыш Кубка России по футболу проводился со 17 апреля 1996 года по 11 июня 1997 года. Обладателем трофея второй раз подряд стал московский «Локомотив».

1/256 финала

1/128 финала 

                                                                                                                  -------------       

                                                                                                                   ----

1/64 финала

1/32 финала

1/16 финала 

                                                                           -----

Владимир Кулик на стадии 1/16 финала сделал два дубля — в 1996 году в составе «Зенита» и в 1997 году после перехода — в составе ЦСКА.

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Примечания

Ссылки 
 Кубок России на WildStat.ru

Кубок России по футболу
Футбол в России в 1996 году
Футбол в России в 1997 году